

Sigle 
 Quantitative trait gene  – vedi tratto quantitativo

Codici 
 QTG – codice Q per D:"Puoi inviare (o far inviare da ....) due linee di dieci secondi seguite dal tuo (suo) nominativo (ripetute ... volte) su ... kHz (o MHz)?" R: "Invio (o faccio inviare da ...) due linee di dieci secondi seguite dal mio (suo) nominativo (ripetute ... volte) su ... kHz (o MHz)."